8 мм может означать:
 8 мм — калибр стрелкового оружия.
 8-мм киноплёнка
 8 мм — фильм США 1999 года.
 «8 мм 2» :en:8mm 2 — продолжение фильма 1999 года.